La Temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol será la edición número 98. Se mantendrán en 18 el número de equipos así como las mismas sedes que la temporada anterior. La fecha de inicio de la campaña será el jueves 20 de abril cuando el equipo Bravos de León reciban al equipo campeón Leones de Yucatán. El primer duelo entre Tigres de Quintana Roo y Diablos Rojos del México se dará en la primera serie de la temporada en el Estadio Alfredo Harp Helú a partir del viernes 21 de abril. El resto de las Series Inaugurales serán: Toros vs El Águila, Rieleros vs Acereros, Saraperos vs Mariachis, Sultanes vs Algodoneros, Generales vs Tecolotes, Olmecas vs Guerreros y Piratas vs Pericos.

El Juego de las Estrellas se llevará a cabo del 16 al 18 de junio en Villahermosa, Tabasco.

Sistema de competencia 
Para esta campaña se mantendrá el mismo sistema de competencia. Contando con un rol de juegos corrido, sin vueltas. Para los playoffs, seis clubes avanzarán de cada uno de los sectores a la postemporada; los equipos se clasificarán y serán sembrados de acuerdo con su porcentaje de ganados y perdidos en la temporada regular; en caso de igualdad, se recurriría al dominio y, de persistir la equidad, será con base en el diferencial de carreras.

Habrá cuatro rondas de playoffs (Primer Playoff, Series de Zona, Series de Campeonato y Serie del Rey) y avanzará el mejor de siete enfrentamientos.

A las Series de Zona, clasificarán los tres ganadores del Primer Playoff (tres por Zona) y el mejor perdedor que será el que ganó mayor cantidad de juegos en la ronda anterior. En caso de que dos o más equipos denominados ‘mejores perdedores’ concluyan empatados en encuentros ganados en el Primer Playoff, el primer criterio de desempate será el porcentaje de ganados y perdidos de la temporada regular, y el segundo criterio será el diferencial de carreras.

Calendario
El calendario será de 90 juego, por equipo, de manera corrida.

Equipos participantes

Ubicación geográfica de los equipos

Posiciones 
  Actualizadas las posiciones al 18 de noviembre de 2022.

Juego de Estrellas 
El Juego de Estrellas de la LMB se llevará a cabo el domingo 18 de junio en el Parque Centenario 27 de Febrero en la ciudad de Villahermosa, Tabasco casa de los Olmecas de Tabasco.

Tirilla 
Por Definir

Home Run Derby 
El Home Run Derby se llevará a cabo el sábado 17 de junio.

Jugadores participantes 
Por Definir

Doble Play Derby 
Por Definir

Llaves de dobles matanzas participantes 
Por Definir

Playoffs 
Por Definir

Primer Playoff 
Por Definir

Series de Zona 
Por Definir

Series de Campeonato
Por Definir

Serie del Rey 
Por Definir

Líderes

Bateo 
Por Definir

Pitcheo 
Por Definir

Designaciones

Acontecimientos relevantes

Referencias

2023
Deporte en México en 2023
Béisbol en 2023